Le nombre 3919 peut faire référence à :
 (3919) Maryanning est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes du système solaire
 Le 3919 est en France un numéro d'écoute national géré par la Fédération nationale Solidarité Femmes. Il est en place depuis 1992, pour venir en aide aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles.

Notes et références 

Homonymie de nombre